

Geografia

Gayton (Merseyside)
Gayton (Norfolk)
Gayton (Northamptonshire)
Gayton (Staffordshire)
Gayton le Marsh
Gayton le Wold
Gayton Thorpe